Андрес Фелипе Переа Кастаньеда (; 14 ноября 2000, Тампа, Флорида, США) — американский и колумбийский футболист, полузащитник клуба «Филадельфия Юнион» и сборной США.

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Атлетико Насьональ». Переа дебютировал в колумбийском чемпионате 10 июля 2017 года в поединке против «Санта-Фе», выйдя на замену на 77-ой минуте вместо Эдвина Валенсии. 18 апреля 2019 года в матче против «Патриотас» забил свой первый в профессиональной карьере.

9 декабря 2019 года Переа был взят клубом MLS «Орландо Сити» в однолетнюю аренду с опцией выкупа после завершения сезона 2020. В главной лиге США дебютировал 29 февраля 2020 года в матче стартового тура сезона против «Реал Солт-Лейк», выйдя на замену в компенсированное время второго тайма вместо Руана. По окончании сезона 2020 «Орландо Сити» выкупил Перею. 7 июля 2021 года в матче против «Чикаго Файр» он забил свой первый гол за «».

6 декабря 2022 года Переа был продан «Филадельфии Юнион» за $750 тыс. в общих распределительных средствах на следующие два сезона с возможной доплатой ещё условных $100 тыс. и процент от его возможной следующей продажи. Игрок подписал с клубом новый контракт до конца сезона 2025 с опцией продления на сезон 2026. За «Филадельфию Юнион» он дебютировал 25 февраля 2023 года в матче стартового тура сезона против «Коламбус Крю», выйдя на замену в компенсированное время второго тайме вместо Алехандро Бедойи.

Карьера в сборной 
Переа родился в Тампе, Флорида, и имеет двойное гражданство — США и Колумбии.

В составе сборной Колумбии до 17 лет участвовал в юношеских чемпионатах Южной Америки и мира 2017 года.

В составе сборной Колумбии до 20 лет участвовал в молодёжном чемпионате мира 2019, попав в заявку на турнир вместо Ейлера Гоэса, получившего травму.

1 декабря 2020 года Переа был вызван в тренировочный лагерь сборной США вместо Фрэнки Амайи, сдавшего тест на COVID-19 с положительным результатом. 12 января 2021 года Переа получил разрешение ФИФА представлять США. Дебютировал за сборную США 31 января 2021 года в товарищеском матче со сборной Тринидада и Тобаго, заменив со стартом второго тайма Себастьена Ллетджета.

В составе сборной США до 23 лет участвовал в  в марте 2021 года.

Значился в расширенной заявке сборной США на Золотой кубок КОНКАКАФ 2021 из 59-ти игроков, но в окончательный состав из 23-ти игроков не попал.

Личная жизнь 
Андрес — сын футболиста Никсона Переи.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Колумбии
Футболисты США
Игроки сборной Колумбии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Игроки ФК «Орландо Сити»
Игроки ФК «Филадельфия Юнион»